Василёк придуна́йский () — вид многолетних травянистых растений из рода Василёк семейства Астровые.

Современными систематиками обычно рассматривается как подвид василька шероховатого — , 1899.

Ареал 
Ареал вида — Среднедунайская низменность, в том числе Сербия и Венгрия. Довольно обычен в Воеводине (Сербия), особенно на горе Фрушка, во всех остальных регионах очень редок. Непосредственной угрозы исчезновения вида нет, но популяция василька придунайского очень мала, поэтому он включён в Европейскую Красную книгу растений, находящихся под угрозой исчезновения, а также в Список охраняемых растений Венгрии.

Растение предпочитает сухие места, лёссовые или песчаные почвы. Растёт как на равнинах, так и на холмах.

Описание 
Высота взрослого растения — от 60 до 200 см.

Окраска цветков — от розовой до фиолетовой. Цветёт с июня по октябрь.

Примечания

Ссылки 
 Василёк придунайский на сайте TERRA ALAPÍTVÁNY
 Сайт природного резервата «Засавица». Страница, посвящённая видам, находящимся под угрозой исчезновения в Сербии
 Список видов, находящихся под защитой в Венгрии 

Чертополоховые
Флора Европы
Таксоны растений, названные в честь людей